Josep Juncà i Albert (Tarragona, 1916 – Madrid, 1937), músic i compositor de sardanes
 Josep Juncà i Juscafresa (Banyoles, 1888 – Madrid, 1972), instrumentista de contrabaix